Calvin Johnson peut désigner :
 Calvin Johnson (1962-), chanteur, guitariste et producteur ;
 Calvin Johnson (1985-), joueur de football américain.